Название храмов, освящённых во имя мучеников Гурия, Самона и Авива:

 Храм Гурия, Самона и Авива — в Липецке (новый).

 Храм Гурия, Самона и Авива — в Трёхсвятском Малоярославецкого района Калужской области.
 Храм Гурия, Самона и Авива — в Хворостьеве Торопецкого района Тверской области.
 Храм Гурия, Самона и Авива — в городе Муром Владимирской области.